|}

Die Rhodopenbahn ist die letzte in Betrieb befindliche Schmalspurstrecke (Spurweite 760 mm) der bulgarischen Staatsbahn BDŽ. Sie führt von Septemwri an der Hauptstrecke Sofia–Plowdiw über Welingrad und Bansko nach Dobrinischte. Die Strecke verläuft in Südwest-Richtung zwischen Rhodopen- und Rilagebirge und endet östlich des Piringebirges.

Geschichte 
Die Bahn wurde in mehreren Teilabschnitten zwischen 1922 und 1945 eröffnet. Die gesamte Länge der Rhodopenbahn betrug 125 km; Die Reisezeit beträgt etwa fünf Stunden. Ein 16,6 km langer Seitenast von Pasardschik nach Warwara wurde im Jahre 2002 stillgelegt und abgebaut.

An der Strecke liegt mit dem Haltepunkt Awramowo auf einer Höhe von  die höchstgelegene Bahnstation auf dem Balkan. Entlang der Strecke wurden 35 Tunnel gebaut, diese sind zusammen 2858 m lang. Der längste Tunnel (Nummer 32) misst 314 m. Zwischen Sweta Petka und Tscherna Mesta gibt es vier Kehrschleifen.

Triebfahrzeuge 
Aufgrund ihrer Trassenführung durchs Gebirge wird die Rhodopenbahn selbst mit Eisenbahnen in den Alpen verglichen. Im Gegensatz zu diesen ist die Rhodopenbahn jedoch nicht elektrifiziert und wird ausschließlich mit Diesellokomotiven betrieben. Sie gehören zu den Baureihen 75 und 76/77, erstere wurden 1965–1966 als Bauart DHG 1100 BB bei Henschel in Kassel gebaut. Die insgesamt 25 ähnlichen Maschinen der Reihe 76/77 entstanden in Lizenz in Bukarest. 2007 waren bereits zahlreiche Loks schadhaft abgestellt oder gar verschrottet bzw. nach Argentinien verkauft.

Zur Rationalisierung des Betriebs wurden verhältnismäßig früh Dieseltriebwagen beschafft. Mit dem 82-01, 1952 bei Ganz-MÁVAG gebaut, blieb nur ein Exemplar erhalten. Für Reisegruppen steht auf Bestellung mit der Lok 609.76 auch eine Dampflokomotive zur Verfügung. Die fünffach gekuppelte 615.76 steht als Denkmal in Sofia.

Literatur 
 Paul Engelbert: Schmalspurig durch Bulgarien, Verlag Stenvalls, Malmö 2002, ISBN 91-7266-155-0
 Rudolf Heym: 125 Kilometer auf schmaler Spur, Lok Magazin 4/2008,

Weblinks 

 Die Rhodopenbahn – Facebook, Bilder und Aktuelle Informationen auf Deutsch über Fahrplan, Preise und Neuigkeiten
 Eine Bilderreise von Septemvri nach Dobrinište, Galerie auf bahndokumente.de
 SŽD-Baureihe ТУ7 (81-00 БДЖ)
 Eisenbahn-Romantik Folge 813 Balkan Nostalgie-Express Teil 1, Sendung vom 21. März 2014 auf SWR.de
 Unbekanntes Bulgarien – Durch die wilden Gebirge am Rande Europas, „Länder – Menschen – Abenteuer“-Sendung vom 29. Juni 2017 im NDR

Einzelnachweise 

Bahnstrecke in Bulgarien